Ternovi (Tbilísskaia), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Ternovi (Pxékhskaia), khútor del territori de Krasnodar, a Rússia
 Ternovi (Rostov), poble de la província de Rostov, a Rússia